Bang steht für:
 Bang (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bang (Band), griechisches Pop-Duo 
 Bang!, Kartenspiel von Emiliano Sciarra
 Bang, Bezeichnung für eine Pflanzenart aus der Familie der Ochnaceae, siehe Lophira alata
 Bang & Olufsen
 Bang Path bzw. Bang-Adressierung, siehe Unix to Unix Copy
 Morbus Bang, Abortus Bang bzw. Bang-Krankheit, Bezeichnungen für eine Infektionskrankheit, siehe Brucellose

Siehe auch:
 Bang Bang
 Big Bang